Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1995-1996 è stato il settantaquattresimo organizzato in Italia.

Le squadre partecipanti sono 14. Le prime 10 classificate della stagione regolare disputano i play-off scudetto; l'ultima squadra in classifica retrocede direttamente in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Verdetti
 Campione d'Italia:  Stefanel Milano
Formazione: Paolo Alberti, Marco Baldi, Rolando Blackman, Dejan Bodiroga, Davide Cantarello, Enrico Degli Agosti, Alessandro De Pol, Gregor Fučka, Ferdinando Gentile, Flavio Portaluppi, Stefano Sala, Marco Sambugaro. Allenatore: Bogdan Tanjević.
 Retrocessioni in Serie A2: Teorematour Milano.
A fine stagione la Teorematour Aresium Milano si scioglie.

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 1996
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 1995

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1995
Pallacanestro nel 1996
1996